Arkéa-Samsic este o echipă de ciclism UCI ProTeam cu sediul în Rennes, Franța, care participă la cursele UCI Continental Circuits și la cursele UCI World Tour atunci când primește un wild card. Echipa a fost fondată în 2005.

Referințe

Legături externe 
Site web oficial

Ciclism
Echipe de ciclism
Fondări în 2005